Servant (Puy-de-Dôme)
 Servant (banda)
 Servant (série de televisão)

Desambiguação